So Glad You Made It (nummer) - single van Kane
 So Glad You Made It (album) - album van Kane